, né le  à Nan'yō à Kyoto et décédé à l'âge de 52 ans le , est un prêtre bouddhiste et homme politique japonais qui fut membre de la chambre des pairs de la Diète du Japon et une fois ministre.

Biographie 
Sonyu Ōtani est le fils d'Ōtani Koson, le  héréditaire de l'école Jōdo Shinshū du bouddhisme japonais. Son frère, Kōzui Ōtani, est le  de la secte et un explorateur réputé de l'Asie centrale,  sa sœur est Takeko Kujō, une poète et humanitaire reconnue.

En 1904, Ōtani est envoyé dans la péninsule du Liaodong par la secte Jōdo Shinshū pour servir de moine à l'armée japonaise en pleine guerre russo-japonaise. En , il reçoit pour mission de fonder un réseau de temple et d'activités missionnaires Jōdo Shinshū en Chine. En , il effectue un voyage en Asie du sud-est avant de revenir au Japon pour assumer la fonction d'officiel du Higashi Hongan-ji de Kyoto. Il se rend en Corée en 1909 pour participer au développement du réseau de temples Jōdo Shinshū et part pour Londres en . Cependant, à cause d'un scandale financier qui entache son frère, il est forcé d'écourter son séjour et de revenir en . Il devient en  secrétaire général de la secte. 

En , il quitte son poste pour voyager aux États-Unis et au Canada avant de revenir au Japon en . Le , il est nommé à la chambre des pairs du Japon.

Le , il est nommé ministre des Affaires coloniales dans le gouvernement de Fumimaro Konoe, poste qu'il occupe jusqu'au . En , il devient directeur de la compagnie de développement de Chine du nord, une branche des chemins de fer de Mandchourie du Sud dédiée au développement économique des zones du nord de la Chine sous occupation japonaise. En , il devient membre du conseil de développement de l'Asie orientale. Il meurt en 1939 à Zhangjiakou dans la province de Hebei en Chine.

Source de la traduction 

Moine bouddhique japonais
Kazoku
Naissance à Kyoto
Membre de la chambre des pairs du Japon
Ministre japonais
Naissance en août 1886
Décès en août 1939
Décès à 52 ans